

Toponyme 

 Le Montellier, commune de l'Ain où se trouve le château du Montellier.

Patronyme 

 Chantal Montellier (1947 -), dessinatrice de presse, romancière et peintre française.